Otero de Herreros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Otero de Herreros (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Otero de Herreros (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar